Thorpe ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Charles Thorpe (* 1942), britischer Diplomat
 Alexis Thorpe (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Adam Thorpe (* 1956), britischer Schriftsteller
 Billy Thorpe (1946–2007), australischer Rockmusiker
 Chris Thorpe (* 1970), US-amerikanischer Rennrodler
 Chris Thorpe (Autor), britischer Autor, Performer und Musiker 
 D. R. Thorpe (1943–2023), britischer Historiker
 Dakeil Thorpe (* 1989), Badmintonspieler aus Barbados
 David Thorpe (* 1972), britischer Künstler
 Elliott Thorpe (1897–1989), US-amerikanischer Offizier
 Graham Thorpe (* 1969), englischer Cricketspieler
 Heath Thorpe (* 2000), australischer Turner
 Ian Thorpe (* 1982), australischer Schwimmer
 Jahmar Thorpe (* 1984), US-amerikanischer Basketballspieler

 Jeremy Thorpe (1929–2014), englischer Politiker
 Jerry Thorpe (1926–2018), US-amerikanischer Regisseur und Produzent

 Jimmy Thorpe (James Horatio Thorpe ; 1913–1936), englischer Fußballtorhüter
 Jocelyn Field Thorpe (1872–1940), britischer Chemiker
 John Thorpe (um 1563–1655), englischer Architekt
 John A. Thorpe (* 1936), US-amerikanischer Mathematiker
 John Henry Thorpe (1887–1944), britischer Politiker
 Laura Thorpe (* 1987), französische Tennisspielerin
 Louis Thorpe, gambischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Otis Thorpe (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Richard Thorpe (1896–1991), US-amerikanischer Filmregisseur
 Roy Thorpe (* 1934), britischer Geher
 Roy H. Thorpe (1874–1951), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Edward Thorpe (1845–1925), britischer Chemiker
 Tim Thorpe (* 1983), britischer Hornist
 William Thorpe (1902–1986), britischer Zoologe und Verhaltensforscher

Thorpe ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Thorpe (Cumbria), England
 Thorpe (Derbyshire), England
 Thorpe (East Riding of Yorkshire), England
 Thorpe (Iowa), USA
 Thorpe (Nottinghamshire), England
 Thorpe (Norfolk), England
 Thorpe (North Yorkshire), England
 Thorpe (Surrey), England
 Thorpe St Andrew, England

in den Vereinigten Staaten:
 Thorpe (Iowa)
 Thorpe (Missouri)
 Thorpe (West Virginia)

Siehe auch:
 Jim Thorpe (Pennsylvania), Gemeinde in Pennsylvania
 Jim Thorpe Award, Football-Auszeichnung
 Thorpe Park, britischer Freizeitpark
 A. G. Thorpe Developments, britischer Automobilhersteller
 Thorp